Бирлад (Берладь; ):
 Бирлад — місто в Румунії, в повіті Васлуй
 Бирлад — плато в Румунії
 Бирлад — річка в Румунії, притока Серету